106-я Казахская национальная кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Великой Отечественной войны 1941—1945 год.

История дивизии 

С декабря 1941 года по март 1942 года в Акмолинске формировалась Казахская национальная кавалерийская дивизия. Как свидетельствует протокол № 87 бюро горкома КП(б)К Акмолинской области от 24 ноября 1941 года, призыву подлежали лучшие из лучших, «независимо от занимаемой должности, лишь бы по своим качествам соответствовали предъявляемым высоким требованиям при формировании национального воинского соединения…».

Акт приёмки дивизии:
Совершенно секретно. 
 Акт приемки 106-й дивизии.
 Численный состав дивизии: 4091 человек
 Вооружение:
 Автоматы: 0*
 Наганы: 0*
 Винтовки: 102*
 Миномёты 50 мм: 43
 Миномёты 82 мм: 18
 Кони: 3180
- * Как видно из акта, винтовок был некомплект, автоматы и пистолеты отсутствовали полностью. Все 102 винтовки были распределены:  
 269 кавполк – 25 винтовок,
 288 кавполк – 16 винтовок
 307 кавполк – 10 винтовок
 артиллерийский дивизион – 13  винтовок,
 взвод ОО (охраны и обслуживания) – 7 винтовок.
- (Примечание: Из 4091 человека в составе кавалерийских полков было 3220 кавалериста, на всех имелось 3100 шашек, тоже некомплект...)

16 марта 1942 года вышел приказ о полном расформировании 106 кавалерийской дивизии и пополнении её подразделениями других кавалерийских частей, но 21 марта 1942 года поступает телеграфное распоряжение, в котором говорится, что 106 дивизию нужно немедленно отправить на фронт.

 Из приказа ставки Верховного главного командования от 16 марта 1942 года:
«В целях поднятия боеспособности кавалерийских частей и создания необходимых ресурсов для своевременного обеспечения вполне подготовленным маршевым пополнением ставка Верховного главного командования приказывает:
– расформировать 100-ю узбекскую, 106-ю казахскую и 107-ю кыргызскую национальные кавалерийские дивизии САБО;
– вооружённые расформированные кавдивизии обратить в распоряжение военных советов на довооружение остающихся во фронтах кавдивизий, представив ГАУ к 1 апреля донесение о количестве переданного вооружения».

И 23 марта 1942 года 106 кавалерийская дивизия из г. Акмолинска отправляется в действующую армию и вливается в состав 6-го кавалерийского корпуса генерала А. Носкова. Состав 6 кавалерийского корпуса (26кд, 28кд, 49кд) интенсивно проходил все виды боевой учёбы и совместного действия с танками. Ставка Верховного главнокомандования планировала в мае начать операцию по освобождению Харькова, где ударными войсками должны были быть кавалерийские корпуса во взаимодействии с танковыми бригадами. На усиление корпуса и была переброшена 106 кавалерийская дивизия.
106 кавдивизия шла двенадцатью эшелонами. Первый эшелон вышел из Казахстана 23 марта 1942 года, последний эшелон прибыл в Харьков 12 мая. Все эшелоны прибывали в Харьков один за другим, беспрерывно, в течение указанных дат.
Номера эшелонов
 № 20691
 № 20692
 № 20693
 № 20694
 № 20695
 № 20696
 № 20697
 № 20698
 № 20699
 № 20700
 № 20701
 № 20702
итого по 106кд - 4323чел.

Политическое донесение от 9 мая 1942 года. В нём речь идёт о собрании, проходившем в 6-м кавалерийском корпусе. Вот цитата из него:
 «...сегодня к нам пришло пополнение. К корпусу прибыло пополнение в составе полной кавалерийской дивизии 4175 человек, в том числе комначсостава 356 человек, младшего начсостава 528 человека, рядового состава 3291 человек. Начальствующий состав дивизии состоит – из командного состава 200 человек, из политсостава – 59, административно-хозяйственного состава – 31, медперсонала – 27, ветеринарного состава – 21, технического состава – 7 человек. По национальности 90 процентов всего состава казахи... Политико-моральное состояние личного состава пополнения судя по их поведению в пути и как выявлено в беседах – здоровое. Пополнение обучено, обмундировано по-зимнему...»

В последних числах мая окружена в районе Красноград-Мерефа-Лозовеньки. По дате пленения бойцов и командиров 106-й кавалерийской дивизии – 26 и 27 мая 1942 года – можно утверждать, что почти все пропавшие без вести и пленённые свой последний бой приняли в районе деревни Лозовенька.

Командиры дивизии 

 командир: майор Панков Борис Никифорович
 комиссар: старший батальонный комиссар Мамбатов Темиргали (с 3.03.42 по 20.03.42), политрук Сеитов Нуркан
 начштаба: майор Осадченко Павел Михайлович
 Начполитотдела: ст.политрук Кульмагамбетов Сагадат Мендыгожинович

Состав дивизии 

269 кавалерийский полк
 командир: майор Ахмамбетов Саугабай Шектимирович
 командир: капитан Руссов Павел Николаевич
 начштаба: капитан Джандаров
 комиссар: старший политрук Хасанов Ибрагим Садырдинович
307 кавалерийский полк 
 командир: майор Уваисов Тажгалий Тугаевич
288 кавалерийский полк (сформирован в Семее)
 командир: и.д. майор Киселёв Иван Алексеевич
 комиссар: политрук Джамамбаев Мамбет Шокеевич
95 отдельный конно -артиллерийский дивизион 
 командир: капитан Заикин Григорий Афанасьевич
77 отдельный полуэскадрон связи

Примечания

Ссылки 
 106кд (сайт М. Каражановой по истории 106 кавдивизии)

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Казахские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны